CVM steht für:
 Customer Value Maximization (dt. Kundenwert-Maximierung, siehe Kundenwert)
 Center for Veterinary Medicine (dt. Zentrum für Veterinärmedizin der Food and Drug Administration)
 Complex vertebral malformation, ein angeborenes Syndrom bei Holstein-Rindern
 Contingent Valuation Method (dt. Kontingente Bewertungsmethode)
 Cooperative Virtual Machine, siehe Cooperative Linux
 General Pedro J. Méndez International Airport (IATA-Code), Flughafen von Ciudad Victoria, Tamaulipas, Mexiko
 Société des Chemins de Fer Vicinaux du Mayumbe

CvM steht für:
 Christian von Mannlich-Gymnasium in Homburg

Abkürzung